Николай Николаевич Ковалевский:
 Ковалевский, Николай Николаевич (1858—после 1934) — кадет, депутат Государственной думы I созыва.
 Ковалевский, Николай Николаевич (1892—1957) — украинский эсер, член Учредительного Собрания.